Александр Береснев:
 Береснев, Александр Васильевич (1929—2011) — доктор медицинских наук, профессор Харьковского национального медицинского университета.
 Береснев, Александр Михайлович (1937—1986) — советский детский поэт.